Hierba meona puede referirse a:

El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Amaranthus hybridus.
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta Eruca vesicaria.
El nombre común de la planta Euphorbia serpens.
El nombre común de la planta Saxifraga granulata
El nombre común de la planta '''''Sisymbrium officinale.